Termenul „Giuseppe” se poate referi la:

 nume de familie sau prenume masculin
- varianta italiană a lui Iosif
 Giuseppe Abbati
 Giuseppe Arcimboldo
 Giuseppe Bacci
 Giuseppe Castiglione (politician)
 Giuseppe Di Lello Finuoli
 Giuseppe Di Stefano
 Giuseppe Farina
 Giuseppe Favalli
 Giuseppe Gargani
 Giuseppe Garibaldi
 Giuseppe Guarneri del Gesu
 Giuseppe Mazzini
 Giuseppe Nisticò
 Giuseppe Pisicchio
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa
 Giuseppina Strepponi
 Giuseppe Verdi

Vezi și 
 Giuseppina Strepponi

Nume
Prenume masculine